Clan – gruppo antropologico di persone unite da parentela definita dalla discendenza riconosciuta da un antenato comune (capostipite)
Clan – termine giornalistico per indicare un'organizzazione criminale  radicata su un determinato territorio, talora di stampo familistico
Clan – nel gergo degli scout dell'associazionismo cattolico, termine che indica la comunità di Rover (uomini) e Scolte (donne) di età compresa tra i 15 e i 21 anni
Clan – nel gergo degli scout dell'associazionismo laico, termine che indica l'insieme degli scout maggiorenni che non siano né capi educatori né dirigenti
 Clan – gruppo stabile di videogiocatori che si riunisce regolarmente su internet per giocarvi in modalità multiplayer
 Clan Celentano – etichetta discografica fondata nel 1962 da Adriano Celentano ed altri artisti
 Clan – striscia a fumetti di Leo Ortolani
 Clan – canale televisivo spagnolo dedicato ai ragazzi appartenente a TVE.